Schtschuriwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Schtschuriwzi (Hajssyn), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Hajssyn
 Schtschuriwzi (Isjaslaw), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Isjaslaw